Сергей Владимирович Каргаполов (4 января 1975, Новосибирск) — российский, хоккеист с мячом, защитник, мастер спорта России.

Биография 

Воспитанник новосибирской школы хоккея с мячом. 
Первый тренер – А.Х.Мухамедеев. 
Выступал за команды Сибсельмаш - 1993-2000, 2011-2012, СКА-Нефтяник (Хабаровск) - 2001-2011. 

1-ый мяч забил в 169 игре 4 января 2001 года в домашней игре с командой СКА-Забайкалец (11:2), на 50 минуте с 12 метрового. 
10-ый мяч забил в 285 игре 28 ноября 2005 года в домашнем матче с командой Лесохимик (8:5), на 71 минуте с передачи Евгения Маврина. 
20-ый мяч забил в 383 игре 15 февраля 2009 года в выездной игре с командой Старт (2:5), на 18 минуте с передачи Максима Гавриленко. 

В кубке Мира принимал участие в 5 турнирах (1995-1996, 2002, 2004-2005) - 17 игр, 4 мяча. 
В кубке Чемпионов принимал участие в 6 турнирах (2004-2006, 2008, 2010-2011) - 23 игры, 2 мяча.

Достижения 

 Чемпион России (1) - 1994/95. 
 Серебряный призёр чемпионата России (3) - 1993/94, 1995/96, 1996/97. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (1) - 2004/05. 
 Обладатель Кубка России (2) -  2001/02, 2003/04. 
 Финалист Кубка России (3) - 1993/94, 1995/96, 2002/03. 
 Третий призёр Кубка России (1) - 2007. 
 Финалист кубка Чемпионов (1) - 2005. 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом (2) - 1998, 2001. 
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом (1) - 1997.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

Забивал мячи в ворота 15 / 12 команд 

 Чемпионат России                  Кубок России
 1-2.Маяк               = 3 мяча   1.СКА-Свердловск    = 4
 1-2.Металлург          = 3        2-4.Металлург Бр    = 2
 3-4.СКА-Забайкалец     = 2        2-4.Водник          = 2
 3-4.Саяны              = 2        2-4.Кузбасс         = 2
 5-15.Юность Ом         = 1        5-12.Байкал-Энергия = 1
 5-15.СКА-Свердловск    = 1        5-12.Ак Барс-Динамо = 1
 5-15.Енисей            = 1        5-12.Енисей         = 1
 5-15.Байкал-Энергия    = 1        5-12.СКА-Забайкалец = 1
 5-15.Лесохимик         = 1        5-12.Саяны          = 1
 5-15.Мурман            = 1        5-12.Строитель С    = 1
 5-15.Уральский трубник = 1        5-12.Маяк           = 1
 5-15.Кузбасс           = 1        5-12.Локомотив Ор   = 1
 5-15.Сибсельмаш        = 1
 5-15.Старт             = 1
 5-15.Зоркий            = 1

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 19 играх 
по 2 мяча забивал в 1 игре 

Свой 21 мяч забросил в 20 играх, в 452 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 18 играх 

Свои 18 мячей забросил в 18 играх, в 154 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ФХМР
 профиль на сайте СКА-Нефтяник
 профиль на сайте skaneft.narod (архив)
 профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
мастера спорта России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»